

In Repubblica Ceca
Dobrá Voda, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina
Dobrá Voda, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina
Dobrá Voda u Hořic, comune del distretto di Jičín, nella regione di Hradec Králové
Dobrá Voda u Pacova, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina
Dobrá Voda u Českých Budějovic, comune del distretto di České Budějovice, in Boemia Meridionale

In Slovacchia
Dobrá Voda, comune del distretto di Trnava